Соломон Джамар Хилл (; ) — американский профессиональный баскетболист. Был выбран под общим 23-м номером на драфте НБА 2013 года. Играет на позиции лёгкого форварда. До НБА выступал за команду Аризонского университета «Аризона Уайлдкэтс».

Карьера 
На драфте НБА 2013 года Хилл был выбран под общим 23 номером командой «Индиана Пэйсерс». 3 июля 2013 года он подписал профессиональный контракт с «Иноходцами». 29 декабря 2013 года Соломон Хилл перешёл в команду Д-Лиги «Форт-Уэйн Мэд Энтс», а 4 января 2014 года вернулся обратно в «Пэйсерс».

21 июля 2016 Хилл подписал 4-летний контракт с «Нью-Орлеан Пеликанс» на $ 52 млн.

После того, как за два сезона по причине травм Хилл сыграл лишь 56 матчей, в которых набирал в среднем по 4.3 очка, он был обменён в «Атланту» (вместе с выборами № 4 и № 57 на драфте 2019 в обмен на выборы 8, 17 и 35 драфта 2019).

13 января 2022 года «Хокс» обменяли Хилла вместе с Кэмом Реддишем, выбором во втором раунде драфта 2025 года и денежными вознаграждениями, в «Нью-Йорк Никс» в обмен на Кевина Нокса и защищенный будущий выбор в первом раунде. 19 января «Никс» отказались от него.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Д-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 
 NBADraft.net Profile

Баскетболисты США
Игроки «Аризона Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Форт-Уэйн Мэд Энтс»
Игроки «Нью-Орлеан Пеликанс»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Майами Хит»
Игроки «Атланта Хокс»
Лёгкие форварды